Pablo-Neruda-Schule steht für:

 Pablo-Neruda-Schule (Chemnitz)
 Pablo-Neruda-Schule (Leipzig)